Лоуренс Дж. «Ларри» Миллер (; родился 15 октября 1953 года в Валли-Стрим, округ Нассо, остров Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр-комик, мастер озвучивания, подкастер и колумнист.

Биография 
Ларри Миллер родился 15 октября 1953 года. В 1966 году поступил на сценариста. 1973 году поставил фильм по собственному сценарию, но потерпел неудачу. Он ушёл из кино и вернулся только в 1982 году. В 1987 году познакомился с Эйлин Конн, а в 1988 году они поженились. У них родилось двое детей.

Фильмография

Ссылки 

Стендап-комики США
Выпускники Амхерстского колледжа